Pisaroni ist der Familienname folgender Personen:

 Rosmunda Pisaroni (1793–1872), italienische Opernsängerin (Sopran/Alt)
 Luca Pisaroni (geb. 1975), italienischer Opernsänger (Bassbariton)